Брусницын — русская фамилия.

Известные носители 
 Брусницын, Константин Львович — столоначальник Уральского горного правления.
 
 Брусницын, Николай Николаевич (1839—1918) — российский предприниматель, финансист и благотворитель; купец 1-й гильдии, гласный Городской думы Санкт-Петербурга.
 Брусницын, Павел Львович (1816—1871) — русский медальер, академик Императорской Академии художеств.
 Брусницын, Юрий Александрович (1946—2004) — российский политический деятель.
 Брусницын, Фёдор Павлович (1849—1901) — русский горный инженер и промышленник.

См. также 
 Брусникин
 Особняк Брусницыных